Консьерж — профессия.
 Консьерж — французская кинокомедия, режиссёр — Жан Жиро
 Консьерж — американский фильм, режиссёр — Барри Зонненфельд